Tabloid, formato editoriale
 Tabloid – film del 2001 diretto da David Blair
 Tabloid – film del 2010 diretto da Errol Morris
 Tabloid – programma televisivo